Гранха де Бачоко има више значења:

 Гранха де Бачоко (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха де Бачоко (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику